Log Cabin Motel bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Log Cabin Motel (New Mexico), ID-Nr. 93001213
 Log Cabin Motel (Wyoming), ID-Nr. 93000230